El Torneig de Montpeller 2021, oficialment conegut com a Open Sud de France 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 28 de febrer del 2021 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista belga David Goffin va guanyar el primer títol individual en tres anys. Per primera vegada des de 2004 que cap tennista francès no disputava la final individual d'aquest torneig.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021